Martin Domian (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace, il joue actuellement au poste d'attaquant chez les Lions de Compiègne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|rowspan="2"|2003-2004 ||HK Nitra U18 ||Slovaquie U18 ||22 ||6 ||9 ||15 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HK Nitra U20|| Slovaquie U20 ||28 || 19 || 7 || 26 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||HK Nitra U20 ||Slovaquie U20 ||40 ||18 ||22 ||40 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HK Nitra|| Extraliga ||8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 ||HC Slavia Prague U20|| Slovaquie U20 ||34 || 4 || 6 || 10 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2006-2007 ||HK Nitra U20 ||Slovaquie U20 ||30 ||16 ||25 ||41 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HK Nitra|| Extraliga ||29 || 2 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - ||
|-
|HK FTC Nové Zámky|| 1.liga ||6 || 2 || 0 || 2 || 0 || || || || ||
|-
|2007-2008||HC05 Banská Bystrica|| 1.liga ||28 || 13 || 17 || 30 || 18 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="3"|2008-2009||HK Trnava|| 1.liga ||29 || 9 || 20 || 29 || 18 || || || || || 
|-
|HC Sareza Ostrava|| 1.liga ||9 || 2 || 1 || 3 || 6 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|Hokej Šumperk 2003|| 2. Liga ||0 || - || - || - || - || 11 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
|2009-2010||HC Dukla Senica|| 1.liga ||3 || 0 || 4 || 4 || 0 || || || || ||
|-
|2009-2010||Boucaniers de Toulon|| Division 3 ||13 || 34 || 28 || 62 || 22 || 3 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
|2010-2011 || Castors d’Asnières || Division 2 || 18 || 30 || 20 || 50 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
|Les Lions de Wasquehal|| Division 2 ||15 || 15 || 18 || 33 || 34 || || || || || 
|-
|2012-2013||Jokers de Cergy-Pontoise|| Division 2 ||16 || 15 || 20 || 35 || 50 || 4 || 4 || 7 || 11 || 2
|-
|rowspan="2"|2013-2014||Corsaires de Dunkerque|| Division 1 || 9 || 1 || 0 || 1 || 10 || || || || ||   
|-
| Lions de Compiègne|| Division 2 || 10 || 5 || 9 || 14 || 4 || 6 || 4 || 6 || 10 || 8

Statistiques internationales 

|2005 ||align="left"| Championnat du monde 18 ans || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || align="left"|

Récompenses

Personnelles 
- 2010-2011 : Meilleur buteur de Division 2 (30)

- 2010-2011 : Meilleur pointeur de Division 2 (50)

Par équipe 
- 2009-2010 : Champion de France de Division 3 avec les Boucaniers de Toulon.

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Nitra
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK Nitra
Joueur du HK Nové Zámky
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace